О — літера українського та інших слов'янських алфавітів.

 О () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 О () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 О () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 О () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 О (Москенес) () — село в комуні Москенес в Лофотені, Норвегія.

Див. також 
 О (прізвище)